INI, sigles de l'Instituto Nacional de Industria (España)
 .ini, extensió informatica
 Ini (faraó) o Ined, faraó egipci
 Ini (os)